Азербайджанский инвестиционный холдинг () — организация, созданная с целью управления государственными компаниями и предприятиями, а также хозяйственными обществами с государственной долей участия по единым принципам. Холдинг финансируется из государственного бюджета.

Структура 
Руководство Холдинга осуществляется Правлением и Наблюдательным Советом . Государственные предприятия и компании передаются в управление Холдинга с согласия президента Азербайджанской Республики.

Функции 
Функции холдинга:
- утверждение стандартов корпоративного управления государственными учреждениями

Деятельность 
Цели инвестиционного холдинга:  

- увеличение экономической эффективности инвестиционных проектов, реализуемых государственными предприятиями

Уставный фонд Азербайджанского инвестиционного холдинга составляет 10 миллионов манат.

Согласно УП АР «Об обеспечении деятельности Азербайджанского Инвестиционного Холдинга» от 5 ноября 2020 года, 12 февраля 2021 года, ряд государственных компаний и предприятий, а также хозяйственные общества с долей государственного участия были переданы в управление Азербайджанского Инвестиционного Холдинга:

 ГНКАР
 ЗАО «Азербайджанские Авиалинии»
 ЗАО «Азербайджанские железные дороги»
 ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство»
 ЗАО «Бакинский метрополитен»
 ЗАО «AзерГолд»
 ОАО «Азерэнержи»
 ОАО «Азерсу»
 ОАО «Азеришыг»
 ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана»
 ОАО «Международный банк Азербайджана»
 ОАО «Азер-Тюрк Банк»
 ОАО «АзерИстиликТеджхизат»
 ОАО «Чистый город»
 Государственная страховая коммерческая компания Азербайджанской Республики.
 ООО «BakuBus», подчиненное Бакинскому транспортному агентству

B соответствии с указом президента Азербайджана Ильхама Алиева из управления Азербайджанского инвестиционного холдинга выведены ОАО «Азеркосмос», ООО «Aзтелеком» и ООО «Бакинская телефонная связь».

См. также 
Инвестиции Азербайджана

Примечания

Ссылки 
 Список предприятий, переданных в управление Азербайджанского Инвестиционного Холдинга

Холдинги Азербайджана
Компании Азербайджана
Экономика Азербайджана